Kaiserpfalz ist der Name

 verschiedener Königspfalzen, insbesondere der Aachener, der Gelnhäuser, der Kaiserslauterer, und der Goslarer Pfalz
 der zum 1. Juli 2009 gebildeten Gemeinde Kaiserpfalz in Sachsen-Anhalt
 Kaiserpfalz (Schiff), ehemals als „Leverkusen“ auf dem Rhein unterwegs, Motorschiff der Motorbootgesellschaft Bodman, 1962 ausgebrannt